Eckington (Derbyshire)
Eckington (Worcestershire)
Eckington, ancien nom de

Voir aussi 
Heckington